

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 7 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Korg“ beginnt.

Korg 



Korge 
 Kõrge, Helga (1926–2012), estnische Designerin und Glaskünstlerin
 Kõrge, Kaarel Kasper (* 1996), estnischer Skilangläufer
 Korge, Maximilian (* 1994), deutscher Ruderer
 Korger, Hildegard (1935–2018), deutsche Schriftgestalterin
 Korger, Monika (* 1962), deutsche Moderne Fünfkämpferin und Fechterin

Korgh 
 Korghalidse, Otar (* 1960), georgischer Fußballspieler und -trainer

Korgi 
 Korgialenios, Marinos (1830–1910), griechischer Unternehmer und Mäzen